Курсе́ль-Сапіку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 55 км на північний захід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 358,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Курсель-Сапікур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Курсель-Сапікур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Марна